Floriansdorf ist der Name folgender Zentren für Brandschutzerziehung:

 Floriansdorf Aachen, siehe Feuerwehr Aachen #Floriansdorf Aachen
 Floriansdorf Iserlohn, ein Brandschutzerziehungsprojekt in Iserlohn
 Floriansdorf KiEZ Frauensee, ein Unfallpräventionszentrum für Kinder im KiEZ in Heidesee
Floriansdorf KiEZ "Am Filzteich" in Schneeberg

Floriansdorf ist der Name folgender Ortschaften:
 Tworzyjanów (ehemals Floriansdorf im Landkreis Schweidnitz, Niederschlesien), Dorf in der Gemeinde Marcinowice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 ehemaliges eigenständiges Dorf der Stadt Varnsdorf, Ústecký kraj, Tschechien